Wadjet
 Werethekau